В списке крытых ледовых арен России представлены все крытые стадионы России, на которых проводились или проводятся матчи по хоккею с шайбой. Список состоит из трёх разделов: первый включает в себя действующие хоккейные сооружения, во втором перечислены строящиеся и запланированные к строительству стадионы, третий описывает арены, которые по каким-либо причинам закрыты, демонтированы или разрушены.

По данным Международной федерации хоккея на льду, в России 419 крытых арен.

Старейшими крытыми аренами для хоккея с шайбой в России являются две арены из комплекса «Лужники»: Малая спортивная арена и Дворец спорта, открытые 31 июля 1956.

Действующие ледовые арены России

От 10 000

от 5 000 до 9 999

От 1 500 до 4 999

От 500 до 1 499

менее 500

Без зрительских мест

Список аббревиатур 

 ЛД — Ледовый дворец
 ДС — Дворец спорта
 ЛА — Ледовая арена
 ЛДС — Ледовый дворец спорта
 КК — Концертный комплекс
 КРК — Культурно-развлекательный комплекс
 КСК — Концертно-спортивный комплекс
 КЦ — Концертный центр
 МСК — Многофункциональный спортивный комплекс
 МДЦ — Муниципальный детский центр
 СЗК — Спортивно-зрелищный комплекс
 СКК — Спортивно-концертный комплекс
 СЛК — Спортивный ледовый комплекс
 УДС — Универсальный дворец спорта
 УСА — Универсальная спортивная арена
 УСК — Универсальный спортивный комплекс
 ФОК — Физкультурно-оздоровительный комплекс
 ФСК — Физкультурно-спортивный комплекс

Строящиеся и запланированные к строительству арены 
В настоящий момент в России строятся или запланированы к строительству следующие арены (отсортированы по вместимости):

Не действующие и разрушенные арены 
Ниже представлен список не действующих или разрушенных крытых ледовых арен России.

См. также 
 Список ледовых арен Континентальной хоккейной лиги
 Список крытых ледовых арен Москвы
 Список конькобежных катков России
 Список футбольных стадионов России

Ссылки 
 Ледовые дворцы спорта России 
 О вместимости стадионов клубов КХЛ и МХЛ в сезоне 2009/2010 
 Об открытии Дворца Спорта в Учалах
 Об открытии Ледового Дворца в Сибае

Примечания 

Списки спортивных сооружений России